Livanos ist der Familienname folgender Personen:

 Athina Livanos (1926–1974), griechische Reedersfrau
 George Livanos (1926–1997), griechischer Reeder
 Georges Livanos (1923–2004), französischer Bergsteiger
 Konstantinos Livanos (* 2000), griechischer Bahnradsportler
 Peter Livanos (* 1958), griechischer Reeder
 Spyros Livanos, Reeder